Sócrates  puede referirse a:
 Sócrates, filósofo griego.
 Sócrates, rey de Bitinia.
 Sócrates de Constantinopla, historiador griego de la iglesia cristiana.
 Sócrates, futbolista brasileño que jugó los mundiales de fútbol de 1982 y 1986.
 José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, primer ministro de Portugal.
 Sócrates Cuauhtémoc Rizzo García, gobernador del estado de Nuevo León de 1991 a 1996.
 El Programa Sócrates, iniciativa educacional de la Comisión Europea.
 Socrates in Love,  novela del escritor Kyoichi Katayama de 2001.